Топоніми:
 Смолка (колишнє Червонопрапорне) — село в Баранівському районі, Житомирська область.
 Смолка — місцевість Новограда-Волинського (у минулому — село), Житомирська область.
 Смолка — станція Південно-Західної залізниці, Україна.
 Смолка — інша назва річки Смілки (притока Случі).

Мінерали:
 Смолка — застаріла назва мінералу пехштейну.
 Уранова смолка — мінерал, синонім настурану.

Персоналії:
 Смолка — українське прізвище.
 Смолка Любов Мефодіївна (* 1952) — радянська спортсменка-легкоатлетка в бігу на 800 і 1500 метрів; майстер спорту України міжнародного класу. Рекордсменка України.

Див. також 
 Смілка (значення)
 Смолька